Erik Bengtson kan syfta på:
En svensk bergsingenjör och direktör (1886–1968), se Erik Bengtson (direktör).
En svensk företagsledare (född 1902), se Erik Bengtson (företagsledare).
En svensk författare och lärare (född 1938), se Erik Bengtson (författare).
En tidigare ordförande för Kristdemokratiska Studentförbundet, se Erik Bengtson (född 1985).

Se även
Eric Bengtson
Erik Bengtsson